Парадела  — власна назва.

Топоніми

Парадела

Парадела (Барселуш) — парафія.
 Парадела (Міранда-ду-Дору) — парафія.
 Парадела (Могадору) — парафія.
 Парадела (Север-ду-Вога) — парафія.